Šumperská hip-hopová formace, jejíž začátky sahají do roku 1992. Tehdy ještě pod názvem Naughty Boyz začíná jako první kapela tohoto druhu experimentovat s tvorbou muziky - vše na přístrojích Didaktik M.

Roku 1994 se skupina přetransformovala na nynější Crackers a natáčí třítrackové demo v nahrávacím studiu FONTIS.

Roku 1996 dochází k odchodu několika členů, kapela dále pokračuje ve složení Dirty Case (zakládající člen) a ROCA. Jsou natočeny skladby jako např. Nájemní Vrazi nebo Syntetické město. Dochází také ke změně hardware – Didaktik střídá Amiga 1200, o dva roky později je tvorba realizována již na PC. V této době vznikají stěžejní písně jako Proč mě nechce takhle země, Army apod. Později ROCA odchází do Brna.

Roku 2000 se Crackers seznamují s britským hudebníkem a producentem Richardem Hirstem a následujícího roku v jeho studiu Ocean Factory nahrávají Lev vlez, Zločin, Gangster, Skrýš. Tohoto roku se také zakládající člen Dirty Case stěhuje do Brna. Vznikají nové skladby jako např. Brno - Tuřany nebo Cejl 33.

Roku 2003 začíná spolupráce s MC Casey, dnešním členem skupiny Str8 Union. Vychází singl Little Song s osmipoložkovým tracklistem.

Pro velký zájem vychází v roce 2008 reedice singlu Little Song, jehož součástí je druhé bonusové CD Official Unreleased, obsahující 18 nikdy nevydaných skladeb.

V roce 2012 se na webové stránce Crackers.cz objevila informace o ukončení činnosti a prodeji webu. Aktualizace končí rokem 2011.

Tvorba 
1. Official Unreleased
– nikdy nevydané skladby, volně ke stažení na oficiálních stránkách kapely anebo jako druhá část Little Song 2CD

2. Little Song
– vydáno roku 2003

Externí odkazy 
 Crackers - oficiální stránka

Reference 

Hip-hop
České hiphopové skupiny
Hudební projekty
Hudební skupiny 1990–1999
Hudební skupiny 2000–2009
Hudební skupiny 2010–2019